Promiscuous mode – tryb karty sieciowej
 Promiscuous (singel)